Kurtis Blow — дебютный студийный альбом американского рэпера Кёртиса Блоу. Релиз состоялся 29 сентября 1980 года. Альбом содержит самую известную песню рэпера «The Breaks».

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 1980 года
Альбомы Mercury Records